Die nachfolgende Übersicht beinhaltet alle 863 (inklusive der acht ausländischen sowie der Aberkennung der Nr. 157) in der Literatur erwähnten Träger des Eichenlaubs zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Mindestverleihungsvoraussetzung für das Eichenlaub war die zuvorige Verleihung des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes. Ein Überspringen der Stufen war unzulässig. Im Zuge der Verleihung des Eichenlaubes wurde daher nicht noch einmal das Ritterkreuz verliehen, sondern stattdessen nur das Eichenlaub nebst neuem Halsband in einer Schatulle sowie ein Zweitstück des Eichenlaubs für den Fronteinsatz. In der Spalte Dienstgrad ist der jeweilige Dienstgrad zum Zeitpunkt der Verleihung genannt.

Verleihungsübersicht

1940 

Die Stiftung des Eichenlaubs zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes erfolgte am 3. Juni 1940. Bis zum Jahresende 1940 erhielten sieben Wehrmacht-Offiziere das Eichenlaub:

1941 

Im Jahr 1941, ein Jahr nach der Stiftung des Eichenlaubes, wurde diese Stufe 50-mal an Angehörige des Heeres, der Luftwaffe, der Kriegsmarine sowie der Waffen-SS verliehen.

1942 

Im Jahr 1942, zwei Jahre nach der Stiftung des Eichenlaubes, wurde diese Stufe 111-mal an Angehörige des Heeres, der Luftwaffe, der Kriegsmarine sowie der Waffen-SS verliehen. Davon wurde eine am 29. April 1945 (Nr. 157) aberkannt. Das Eichenlaub wurde damit etwa doppelt so oft verliehen, wie im Jahr zuvor mit 50 Verleihungen. Ferner erfolgte die Verleihung auch an zwei ausländische Staatsangehörige, die jedoch nicht nummeriert wurden und daher auch nicht in diesem Jahrgang erwähnt werden.

1943 

Im Jahr 1943, drei Jahre nach der Stiftung des Eichenlaubes, wurde diese Stufe 192-mal an Angehörige des Heeres, der Luftwaffe, der Kriegsmarine sowie der Waffen-SS verliehen. Sie wurde damit im Vergleich zum Vorjahr (111 Verleihungen) 81-mal mehr verliehen. Ferner erfolgte die Verleihung auch an zwei ausländische Staatsangehörige, die jedoch nicht nummeriert wurden und daher auch nicht in diesem Jahrgang erwähnt werden.

1944 

Im Jahr 1944, vier Jahre nach der Stiftung des Eichenlaubes, erhielten das Eichenlaub 328 Angehörige des Heeres, der Luftwaffe, der Kriegsmarine sowie der Waffen-SS. Ferner wurde es letztmals an vier ausländische Staatsangehörige verliehen, die jedoch nicht nummeriert wurden und daher auch nicht in diesem Jahrgang erwähnt werden.

1945 

Im Jahr 1945, fünf Jahre nach der Stiftung des Eichenlaubes, wurde das Eichenlaub in den letzten Kriegsmonaten 168-mal an Angehörige des Heeres, der Luftwaffe, der Kriegsmarine sowie der Waffen-SS verliehen. Die letzte offizielle Verleihung erfolgte am 5. Mai 1945. Insgesamt ist somit das Eichenlaub zum Ritterkreuz von 1940 bis 1945 insgesamt 863-mal innerhalb der Verbände der Wehrmacht und Waffen-SS verliehen worden, wobei die fortlaufende Nummerierung bei 843 endete. Auffallend sind die sinkenden Verleihungszahlen für Angehörige der Luftwaffe, die im Jahr 1945 in Hitlers Ungnade gefallen war, sowie der enorme Zuwachs von Verleihungen an Heeresangehörige.

Ausländische Verleihungen

Nicht rechtmäßig verliehene oder abgelehnte Verleihungen 
Insgesamt sind durch Geschichtsverfälschung der „Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger“ (OdR) 39 Personen betroffen. Von denen sind 13 reale Eichenlaubträger (hier  markiert) mit einer frei erfundenen Verleihungsnummer nachträglich versehen worden. 26 Personen (14 Heer, 2 Luftwaffe, 1 Kriegsmarine und 9 Waffen-SS) wurden als falsche Eichenlaubträger deklariert. Angebliche Verleihungen ab dem 9. Mai 1945 sind in dieser Liste nicht enthalten, da sie auf Grund der bedingungslosen Kapitulation vom 8. Mai 1945 zweifelsfrei unwirksam sind.

Literatur 
 Veit Scherzer: Ritterkreuzträger 1939–1945. Die Inhaber des Eisernen Kreuzes von Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine, Waffen-SS, Volkssturm sowie mit Deutschland verbündete Streitkräfte nach den Unterlagen des Bundesarchivs. 2. Auflage. Scherzers Militaer-Verlag, Ranis/Jena 2007, ISBN 978-3-938845-17-2, S.

Einzelnachweise 

!
Auszeichnungen